«Stuck» — третій студійний альбом американського рок-гурту Adelitas Way. В США альбом вийшов 29 липня 2014.

Список пісень

Чарти

Учасники запису 
 Рік ДеДжізус — вокал
 Роберт Закаріан — електрогітара
 Ендрю Кушинг — бас-гітара
 Тревор "Тре" Стеффорд — ударні

Примітки 

Альбоми Adelitas Way
Альбоми Virgin Records
Альбоми альтернативного металу
Альбоми альтернативного року
Альбоми хард-року
Альбоми у стилі пост-ґрандж